Le HMS Gleaner ou HMSML Gleaner est le nom de plusieurs navires dans la Royal Navy, et peut se référer à : 
 le , un ketch de marchandise lancé en 1802, mis en 1808, acheté en 1809, et perdu en 1814 ;
 le , une canonnière lancée en 1833, rebaptisée HMS Gleaner en 1838, et mise au rebut en 1849 ;
 le , une canonnière lancée en 1854 et vendue en 1868 ;
 le , une canonnière torpilleur lancée en 1890 et vendue en 1905 ;
 le , un appel d’offres acquis en 1906 et vendu en 1921 ;
 le , un navire hydrographique lancé en 1937, transformé en dragueur de mines en 1939, et vendu en 1950 ;
 le HMSML Gleaner (H86), un navire hydrographique en commission depuis 1983.

Gleaner